Toponímia:
 Durfort o Dusfort, entitat de població i cap del municipi de Calonge de Segarra, a la comarca de l'Anoia
 Durfort  o Durfòrt (Arieja) , municipi francès al departament de l'Arieja (regió d'Occitània)
 Durfort  o Durfòrt (Tarn) , municipi francès al departament del Tarn (regió d'Occitània)
 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac  o Durfòrt e Sent Martin de Sossenac, municipi francès al departament del Gard (regió d'Occitània) 
 Durfort-Lacapelette  o Durfòrt (Tarn i Garona) , municipi francès al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània)
 Biografies:
 Raimon de Durfort (segle XII), trobador occità
 Berenguer Durfort, ciutadà de Barcelona i pertanyia a la Casa del rei d'Aragó, lloctinent del batlle de Barcelona 
 Mercè Durfort i Coll (La Suze-sur-Sarthe, Sarthe, País del Loira, 1943), biòloga i catedràtica catalana